Dueodde, de zuidoostelijke landengte van het eiland Bornholm (Denemarken)
Dueodde Fyr, een zeshoekige vuurtoren op Dueodde Strand op het zuidelijke Bornholm.
Dueodde (schip) was een van de veerboten van rederij BornholmerFærgen te Bornholm in Denemarken.